

Hydronyme 
 Le Cávado est une rivière portugaise

Toponyme 
 Le Cávado est une des trente (30) sous-régions statistiques du Portugal.